Завой — название населённых пунктов:

 Завой — село в Ямболской области, Болгария.
 Завой — деревня, Орловский район, Кировская область, Россия
 Завой — село в Калушском районе Ивано-Франковской области, Украина.